

Codici 
 EIX – codice vettore ICAO di Ei Air Exports

Geografia 
 Eix – comune della Mosa (Francia)